szlaban – zapora drogowa
 szlaban – mebel
 Szlaban – osada leśna wsi Dąbrówka Leśna w woj. wielkopolskim w pow. obornickim, w gminie Oborniki